

Geografia
Tiburon, comune di Haiti nell'arrondissement di Chardonnières
Tiburon, città degli Stati Uniti d'America nello Stato della California
Isola di Tiburón, isola del Messico nel golfo di California
Capo Tiburón, punto sulla costa atlantica al confine fra Panama e Colombia

Altro
EA Tiburon, società di sviluppo software
Tiburon Challenger, torneo professionistico di tennis